Lorth ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lorth (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Lorth (1891–1966), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)